Jméno a příjmení Vladimír Weiss nosí tyto osobnosti:
 Vladimír Weiss (1897) – český architekt
 Vladimír Weiss (1979) – český psycholog, aktivista v oblasti ekologie a lidských práv

českoslovenští a slovenští fotbalisté a trenéři
 Vladimír Weiss (1939) – bývalý československý fotbalista, děd
 Vladimír Weiss (1964) – bývalý československý fotbalista a slovenský fotbalový trenér, otec
 Vladimír Weiss (1989) – slovenský fotbalista, syn